Камышева́ха () — посёлок городского типа, входит в Краматорский городской совет Донецкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 529 человек. Почтовый индекс — 84395. Телефонный код — 626. Код КОАТУУ — 1412945900.

Местный совет 
84395, Краматорский городской совет, пгт. Красноторка, ул. Белгородская, 97, 44-31-43

Географическое положение 
в 6 км от устья реки Камышевашка и пгт Малотарановка

Происхождение названия 
От реки — Камышевашка (Камышеваха, Камышеватая).

Динамика численности населения

Герб 

30 июня 1999 года Красноторский поселковый совет утвердил символику Камышевахи, автором стал художник-дизайнер Александр Дехтярев. 
Герб Камышевахи представляет собой голубой французский щит с шестью белыми волнами внизу, символизирует многочисленные пруды поселка. А белые лебеди, живущие на озере в ландшафтном парке, ужа давно стал символом поселка и законно перекочевал на герб. Над щитом размещена лента с указанием даты основания поселка – 1902 год. Флаг поселка – голубой прямоугольник с белыми волнами.

Экономика 
 КФХ "ГеЯ"

Объекты социальной сферы 
 магазин
 кафе
 гостевой центр

Достопримечательности 
 Визит — центр Краматорского регионального ландшафтного парка
 Мини — зоопарк
 Лебединое озеро 
 Старовинний будинок, іменований «будинок Бантиша»

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Краматорского городского совета
Посёлки городского типа Донецкой области